Der Chevrolet Aveo ist ein Kleinwagen der zu General Motors gehörenden Marke Chevrolet. Er kam Mitte 2002 als Stufenhecklimousine und Anfang 2006 mit Steilheck auf den Markt. Die zweite Variante ist der Nachfolger des Chevrolet Kalos.

Aveo (T250, 2006–2017) 

Der Aveo wurde ab Sommer 2006 von GM Daewoo als Nachfolger des Chevrolet Kalos bzw. Daewoo Kalos zunächst als viertürige Stufenhecklimousine eingeführt. Anfang 2008 folgten die drei- bzw. fünftürigen Schrägheckmodelle. Mitte 2011 wurde die Produktion für Europa beendet. Bis ins Jahr 2017 wurde unter anderem in Mexiko die Stufenhecklimousine auf dieser technischen Basis angeboten.

Der Wagen wurde in den USA auch als Pontiac G3 (bis zur Einstellung der Marke Ende 2009) und in Australien als Holden Barina vermarktet. In Südkorea wurde der Wagen zunächst weiterhin Daewoo Kalos, später dann Daewoo Gentra genannt.

Der Aveo wurde mit zwei unterschiedlichen Vierzylindermotoren mit 62 kW und 74 kW angeboten. Das Design stammt vom italienischen Designer Giorgio Giugiaro. Er tritt somit die Nachfolge des zwischen 2005 und 2006 angebotenen Chevrolet Kalos Stufenheck an.

Der Kofferraum des Aveo fasst 220 Liter und lässt sich auf 980 Liter erweitern. Das Stufenheck fasst 400 Liter.

 Werte in runden Klammern gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Fahrzeugvarianten für gasförmige Kraftstoffe 
Chevrolet bot als einer der wenigen Hersteller den Aveo 1.2 ab Werk mit einer Autogasanlage an. Der Gastank wird anstelle des Reserverades in der Reserveradmulde mit einem Fassungsvermögen von 47 Liter LPG (Liquefied Petroleum Gas) verbaut. Die Reichweite des Fahrzeugs erweitert sich somit um etwa 450 km bei nahezu halbierten Kraftstoffkosten. Dabei kostete die LPG-Variante des Chevrolet Aveo rund 13.200 Euro ab Werk samt kompletter Garantie des Herstellers.

Seit 2010 wird der Aveo für verschiedene asiatische Länder serienmäßig mit CNG-Betrieb angeboten.

Aveo / Sonic (T300, 2011–2020) 

Die ab dem 1. Oktober 2011 beim Händler stehende zweite Generation des Aveo ist von General Motors global entwickelt worden. Der Wagen, der den einzigen derzeit (unter anderem) in den USA gebauten Kleinwagen darstellt, wird in einigen Märkten, darunter Nordamerika und Japan als Chevrolet Sonic angeboten, in Australien und Neuseeland als Holden Barina in der 6. Generation (TM Serie), erhältlich nur mit 1,6-l-Motor und 5-Gang-Handschaltung oder 6-Gang-Automatikgetriebe. In allen anderen bleibt es bei dem Namen Chevrolet Aveo, der jetzt auch in Südkorea verwendet wird. In Europa ist das Fahrzeug, seit Einstellung des Fahrzeugvertriebs durch die Marke Chevrolet im Jahr 2014, nicht mehr bestellbar. Im Oktober 2020 endete die Produktion.

Das Modell gibt es wieder als Stufenheck- und Schrägheckversion mit Ottomotoren ab 1,2 Liter Hubraum in den Leistungsabstufungen 51 kW (70 PS) bzw. 63 kW (86 PS). Weiterhin werden ein 1,4-Liter-Motor mit einer maximalen Leistung von 74 kW (100 PS) und ein 1,6-Liter-Motor mit einer maximalen Leistung von 85 kW (115 PS) angeboten, wobei bei der Limousine nur der 1,2-Liter-Motor mit 63 kW (86 PS) und der 1,4-Liter-Motor bestellbar sind. Zudem gibt es zwei 1,3 Liter große Dieselmotoren, mit einer maximalen Leistung von 85 kW (75 PS) bzw. 70 kW (95 PS).

Alle Wagen haben in der Grundausstattung sechs Airbags, eine Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), ein Antiblockiersystem (ABS), eine Traktionskontrolle (TCS), Tempomat sowie einen Berganfahrassistent (HSA).

 Werte in eckigen Klammern gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Aveo RS 
Auf der NAIAS 2010 (Detroit Motor Show) zeigte Chevrolet die Studie Aveo RS.
Dieser Kompaktwagen hat als Motorisierung einen 1,4-l-Turbo-Ottomotor mit einer maximalen Leistung von 103 kW (140 PS). Dieser Motor findet ebenso im Chevrolet Cruze Verwendung (nur USA) und das Fahrzeug gab bereits einen Design-Ausblick auf die Generation mit der internen Bezeichnung T300.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2002 und 2014 sind in Deutschland insgesamt 56.940 Aveo und Kalos neu zugelassen worden. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist die Zahlen für beide Baureihen nur gemeinsam aus.

Zulassungszahlen in Deutschland

Mexikanische Modelle 
In Mittelamerika wird die dritte Generation der Limousine Chevrolet Sail seit November 2017 als Aveo vermarktet. Im Dezember 2022 debütierte dann auch eine Schrägheck-Variante. Sie wird wie auch eine neue Limousine, die im Februar 2023 debütierte, in China bei SAIC General Motors gefertigt und soll auf dem Heimatmarkt unter der Marke Wuling vermarktet werden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Kleinwagen
Limousine
Kombilimousine